

Geografia
Levant – comune degli Stati Uniti d'America, nello Stato del Maine

Persone
Brian Levant – regista, produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense
Oscar Levant – compositore, pianista e attore statunitense